A Seleção de Anglesey de Futebol representa a ilha de Anglesey (em galês: Ynys Môn) nos Island Games.
  Anglesey não é membro da FIFA ou da UEFA, é uma região administrativa do País de Gales e joga sob as ordens da Associação de Futebol do País de Gales.

Conquistas 
 Island Games
1989 Prata
1991 Prata
1997 Prata
1999 Ouro
2001 Prata

Ver também 
 Anglesey

Futebol do País de Gales